Joaquim Ferreira est un nom porté par :

 Joaquim Ferreira (1973-), joueur de rugby à XV portugais ;
 Joaquim Ferreira (1898-1947), joueur de football portugais.